Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy na Estadi Olímpic Lluís Companys w Barcelonie.

W konkurencji wystąpił jeden reprezentant Polski: Rafał Omelko.

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje 
Do zawodów przystąpiło 29 zawodników z 19 krajów. W eliminacjach zawodników podzielono na 5 grup – awans do półfinału uzyskiwała pierwsza trójka z każdego biegu (Q) oraz dodatkowo czterej zawodnicy z najlepszymi czasami wśród przegranych (q).

Półfinał 
Rozegrano dwa biegi półfinałowe, z których pierwsza trójka bezpośrednio awansowała do finału (Q). Skład finałowego biegu uzupełniła dwójka przegranych, która legitymowała się najlepszymi czasami (q).

Finał

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Bieg na 400 m przez płotki mężczyzn